Юбилейный — посёлок в Щетинском сельсовете Курского района Курской области Российской Федерации.

География 
Находится в южной части района, примыкая к восточной окраине Курска.

 Улицы
В посёлке улицы: Авиационная, Ильича, Курская, Молодёжная, Молодёжная 2-я, Молодёжная 3-я, Российская, Цветочная и Цветочная 2-я.

 Климат
Юбилейный, как и весь район, расположен в поясе умеренно континентального климата с тёплым летом и относительно тёплой зимой (Dfb в классификации Кёппена).

 Часовой пояс

История 
Входит в состав муниципального образования «Щетинский сельсовет» согласно Закону Курской области от 21 октября 2004 года № 48-ЗКО «О муниципальных образованиях Курской области».

Население

Инфраструктура 
Птицефабрика. Садоводческие товарищества. В посёлке 525 домов.

Транспорт 
Доступен автомобильным и железнодорожным транспортом. Несколько остановок общественного транспорта и автобусных маршрутов. В пешей доступности  железнодорожный остановочный пункт 4 км (2 км) (линия Курск — 146 км).

Примечания 

Населённые пункты Курского района (Курская область)